Le terme « Hakaishin » peut faire référence à :
 les dieux de la destruction, ou Hakaishin, personnages de Dragon Ball Super ;
 , série manga de 2013 à 2020 ;
 Magu-chan: God of Destruction, ou Hakaishin Magu-chan, série manga de 2020 à 2022.